Улица Ива́на Черны́х — улицы, названные в честь Ивана Черных.

 Улица Ивана Черных — улица в Санкт-Петербурге; 
 Улица Ивана Черных — улица в Томске.

Улицы, названные в честь людей